Das Wort Ramsele bezeichnet
 eine Ortschaft in der schwedischen Provinz Västernorrlands län, siehe Ramsele (Schweden)
 eine Pflanzenart aus der Familie der Ginster, siehe Gewöhnlicher Flügelginster
 einen Wohnplatz und einen Hof, siehe Ramselegut